Juurakkojärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Juurakkojärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun,  (3,5 ha)
Juurakkojärvet (Jukkasjärvi socken, Lappland, 749937-173399), sjö i Kiruna kommun,  (6,79 ha)
Juurakkojärvet (Jukkasjärvi socken, Lappland, 749953-173353), sjö i Kiruna kommun,  (3,25 ha)
Juurakkojärvet (Jukkasjärvi socken, Lappland, 749956-173316), sjö i Kiruna kommun,  (12,3 ha)
Juurakkojärvi, Lappland, sjö i Kiruna kommun,  (13,1 ha)

Finland
 Juurakkojärvi (sjö i Finland)

Se även
Rotsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn